

Geografia 
 Arlanch – frazione del comune di Vallarsa in provincia autonoma di Trento

Persone 
 Alice Rachele Arlanch – modella e conduttrice televisiva italiana, Miss Italia 2017
 Francesco Arlanch – sceneggiatore italiano